Szántó Imre
 Szántó Imre (1900–1945) fényképész
 Szántó Imre (1920–1993) történész
 Szántó Imre (1943) ökölvívó mesteredző
Szánthó Imre
 Szánthó Imre (1925–1998) grafikus, festőművész, Szentendre díszpolgára
hasonló nevűek
 Keéri-Szántó Imre (1884–1940) zongoraművész, zenepedagógus, zeneszerző